Nikolsk ist:
 eine Ortschaft im Rajon Muchorschibir (Republik Burjatien, Russland), siehe Nikolsk (Muchorschibir)
 eine Stadt in der Oblast Pensa (Russland), siehe Nikolsk (Pensa)
 eine Stadt in der Oblast Wologda (Russland), siehe Nikolsk (Wologda)
 der ehemalige Name (1956–1990) der Stadt Sätbajew in Kasachstan
 der ehemalige Name (1898–1926) der Stadt Ussurijsk in Russland
Siehe auch:
 Nikolski